

Бялч — село в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Бялч — село в гміні Хжипсько-Вельке Мендзиходського повіту Великопольського воєводства